Ложки — див. ложка
 Ложки — музичний інструмент
 «Ложки» — одна з сексуальних позицій

Топонім

Ложки — село Крупського району Мінської області, Білорусь.

Ложки — селище в Трубчевському районі Брянської області.
 Ложки — хутір у Калачовському районі Волгоградської області.
 Ложки — село в Солнечногорському районі Московської області.
 Ложки — село в Пермському районі Пермського краю.